Отто Бенкнер (, 5 апреля 1909, Франкфурт-на-Майне — 26 января 1996, Саарбрюккен) — немецкий шахматист, национальный мастер.

Биография 
Чемпион Франкфурта-на-Майне 1930 и 1937 гг. Победитель Рейнского шахматного конгресса 1934 г. Бронзовый призер командного чемпионата Германии 1934 г.

С 1938 г. жил в Саарбрюккене. 11 раз становился чемпионом Саара (последний раз в 1966 г.). Победы в чемпионатах независимого Саара датируются 1948, 1949, 1951 и 1954 гг. Серебряный призер чемпионата Саара 1939 г. Руководил пресс-службой Шахматной федерации Саара.

В составе сборной Саара участник трех шахматных олимпиад (1952, 1954 и 1956 гг.). На олимпиадах 1954 и 1956 гг. выступал на 1-й доске. На олимпиаде 1952 г. победил Л. Пахмана и дважды сыграл вничью с Ф. Олафссоном. На олимпиаде 1954 г. сумел выиграть партии у Б. Ларсена и Дэн. Яновского, а также у международного мастера Э. Паоли.

С 1948 по 1990 гг. руководитель шахматного отдела газеты „Saarbrücker Zeitung“.

Принимал участие во Второй мировой войне. Воевал на Восточном фронте. В 1943 г. был тяжело ранен осколком гранаты, потерял левую руку. В связи с проблемами с собственным здоровьем и тяжелой болезнью жены отошел от практической игры в 1967 г.

Спортивные результаты

Литература 

 Wolfgang Maier: Schach an der Saar. Band 1, Von den Anfängen bis 1945.

Примечания

Ссылки 

 Партии О. Бенкнера  в базе Chessgames
 Личная карточка О. Бенкнера  на сайте 365Chess

Шахматисты Германии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся во Франкфурте-на-Майне